Федосята — название населённых пунктов в России:

 Федосята — деревня в Белохолуницком районе Кировской области.
 Федосята — деревня в Верещагинском районе Пермского края.